German Masters 2011 – jeden z siedmiu turniejów rankingowych sezonu snookerowego 2010/2011. Turniej odbył się w Berlinie, w hali Berlin Tempodrom, w dniach od 2 do 6 lutego 2011 roku.

W turnieju wzięła udział czołowa szesnastka oficjalnego rankingu oraz szesnastu zawodników z kwalifikacji. Organizatorzy przeznaczyli także 8 dzikich kart dla snookerzystów niemieckich, którzy zakwalifikują się do zawodów w osobnym turnieju.

Mecze kwalifikacyjne zostały rozegrane w dniach 19 – 24 sierpnia 2011 w World Snooker Academy w Sheffield.

W Polsce turniej transmitowała stacja Eurosport.

Nagrody 
Nagrody finansowe

Zwycięzca: 50,000€
Finalista: 30,000€
Półfinalista: 15,000€
Ćwierćfinalista: 9,000€
Last 16: 6,000€
Last 32: 3,750€
Last 48: 1,500€

Najwyższy break: 2,000€
Pula nagród: 280,000€

Punkty rankingowe

Zwycięzca – 5000
Finalista – 4000
1/2 finału – 3200
1/4 finału – 2500
Last 16 – 1900
Last 32 – 1400 (700)*
Last 48 – 1150 (575)*
 zawodnicy odpadający w swoim pierwszym meczu otrzymują liczbę punktów z nawiasu (połowę)

Wydarzenia związane z turniejem 
 John Higgins po pokonaniu 5-3 Roberta Milkinsa wycofał się z dalszej gry w German Masters. Zaraz po meczu Szkot otrzymał bowiem wiadomość o pogarszającym się stanie zdrowia swojego ojca i postanowił powrócić do domu.
 W trakcie finału pomiędzy Markiem Williamsem, a Markiem Selbym aż dwa razy był powtarzany dziewiąty frame – pierwsza partia sesji wieczornej finału. W sumie frame ten był zatem rozgrywany 3 razy.

Przebieg turnieju 
Ta sekcja zostanie uzupełniona w najbliższym czasie

Runda dzikich kart

Drabinka turniejowa fazy zasadniczej turnieju

Finał

Breaki stupunktowe turnieju

Kwalifikacje 
Ta sekcja zostanie uzupełniona w najbliższym czasie

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
Ta sekcja zostanie uzupełniona w najbliższym czasie

Linki zewnętrzne 
  
 German Masters 2011 na stronie 147.pl

Przypisy 

German Masters
2011 w sporcie
2011 w Niemczech
Sport w Berlinie